Аверін () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Аверін Василь Кузьмович (1885—1945) — радянський партійний і державний діяч.
 Аверін Віктор Григорович (1885—1955) — український радянський зоолог.
 Аверін Віталій Олександрович (* 1984) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Аверін Всеволод Григорович (1889—1946) — український графік, брат Віктора Аверіна.
 Аверін Геннадій Вікторович ( 1956) — український інженер-механік, доктор технічних наук (1994).
 Аверін Дмитро Васильович (1899—1942) — радянський військовик, командир 199-ї стрілецької дивізії. Загинув 7 серпня 1942 року під Сталінградом.
 Аверін Єгор Валерійович ( 1989) — російський хокеїст.
 Аверін Максим Олександрович ( 1985) — азербайджанський велосипедист.
 Аверін Юрій Вікторович (1911—1987) — український зоолог, зоогеограф, доктор біологічних наук (1959), син Віктора Аверіна.
 Аверін Юрій Олександрович ( 1928, Ташкент) — геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1976).

 Аверіна Аріна Олексіївна (13 серпня 1998, Заволжя) — російська художня гімнастка, член збірної команди Росії.
 Аверіна Діна Олексіївна (13 серпня 1998, Заволжя) — російська художня гімнастка, член збірної команди Росії.